Příjmení Frejka nosí více různých osobností:

 mužská podoba
Josef Frejka (chemik) (1886–1957) – český chemik, zakladající osobnost Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 Bedřich Frejka (ortoped) (1890–1972) – český lékař, ortoped, bratr Jiřího Frejky
Ludvík Frejka (1904–1952) – československý politik židovského-německého původu
Jiří Frejka (1904–1952) – český režisér

 ženská podoba s přechýlením
 Alžběta Frejková, vlastním jménem Elsbeth Warnholtz (1907–1990) – divadelní herečka německého původu
 Hana Frejková (* 1945) – česká herečka, dcera Ludvíka Frejky

 podobná příjmení
 Jan Frejek (1925–2010) – český fotbalista a trenér